Die Liste der Internationalen Meister der Frauen führt alle Schachspielerinnen auf, die den Titel Internationaler Meister der Frauen (WIM, englisch Woman International Master) tragen, unabhängig davon, ob sie noch einen höherwertigen Titel (zum Beispiel Großmeister) haben. Trägerinnen, die ausschließlich den an Männer und Frauen vergebenen Titel Internationaler Meister (IM) tragen, finden keine Berücksichtigung in der Liste. Der Weltschachbund FIDE verleiht den WIM-Titel seit 1950. Seitdem wurden mehr als 1200 Spielerinnen zur WIM ernannt, die genaue Anzahl ist allerdings unbekannt, da der Weltschachbund keine detaillierten Statistiken veröffentlicht.

Liste 
 Name: Nennt den Namen der Spielerin, wie er in deutscher Transkription geschrieben wird.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum der Spielerin; bei Spielerinnen, bei deren Geburt noch der julianische Kalender in Anwendung war, wird ebenfalls das gregorianische Datum verwendet.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum der Spielerin.
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem die Spielerin den Titel „Internationaler Meister der Frauen“ verliehen bekam.
 Verband: Nennt das Land, für dessen Verband die Spielerin spielberechtigt ist. Bei verstorbenen Spielerinnen wird das Land angezeigt, für das die Spielerin spielberechtigt war, als ihr der WIM-Titel verliehen wurde.
 WGM, IM, GM: Gibt an, ob die Internationale Meisterin zusätzlich noch einen höheren Titel trägt, nämlich Großmeister (GM), Internationaler Meister (IM) oder Großmeister der Frauen (WGM), und das Jahr, in dem sie den Titel erhielt.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 23. Dezember 2018.

Siehe auch 
 Liste der Schachgroßmeister
 Liste der Internationalen Meister
 Liste der Schachgroßmeister der Frauen

Literatur 
 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002. Euroadria, Slovenia 2002, .
 Gino Di Felice: Chess International Titleholders, 1950–2016, McFarland & Co., 2017. ISBN 978-1476671321.

Weblinks 

 FIDE-Datenbank mit sämtlichen lebenden Spielerinnen, die als höchsten Titel Internationaler Meister der Frauen tragen

Internationale Meister der Frauen
!
Internationale Meister der Frauen